Raw (formato) — formato de arquivo digital que contém a totalidade dos dados da imagem tal como foi captada pelo sensor da câmera fotográfica
RAW (revista) — revista de banda desenhada avant-garde norte-americana
WWE Raw — programa de televisão de wrestling estadunidense
Research and Analysis Wing — serviço secreto indiano
Robert Anton Wilson — escritor, filósofo, psicólogo, futurista, anarquista e pesquisador das teorias de conspiração estadunidense

Desambiguações de siglas